Куцая Балка — название населённых пунктов:

 Куцая Балка — село в Ольшанском районе Кировоградской области Украины.
 Куцая Балка — одно из прежних названий города Новый Буг в Новобугском районе Николаевской области Украины.
 Куцая Балка — до 1963 года название села Степное в Кущёвском районе Краснодарского края России.